Erlenmeyer kan syfta på:

 Emil Erlenmeyer (1825–1909), en tysk kemist
 Erlenmeyerkolv – en konformad flaska